Пискуновка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Пискуновка — деревня в Казачинском районе Красноярского края России.
 Пискуновка — село в Славянском районе Донецкой области Украины.

Река 
 Пискуновка — река.